Ара́пово — название населенных пунктов в России:

 Арапово — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Арапово — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Арапово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
Арапово — прежнее (до 1919 года) название города Ковылкино в Мордовии.